Messwagen steht für:

 ein Fahrzeug für messtechnische Bestimmung, siehe  Messwagen (Fahrzeug)
 ein Wagon für die Aufzeichnung der Gleisgeometrie, siehe Gleismesswagen
 Ein Fahrzeug zur Ortung von Funkwellen, siehe Funkmesswagen
 eine Form eines einfachen gahrbaren Streckenmessgeräts, siehe Hodometer